Trakétrevfotingar (Eosentomidae) är en familj av urinsekter. Trakétrevfotingar ingår i ordningen trevfotingar, klassen urinsekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Eosentomidae 342 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Trevfotingar